Archiduc Rainier Joseph de Habsbourg-Lorraine  (1783-1853)

Archiduc  Rainer Ferdinand d'Autriche, fils du précédent, (1827-1913)